Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 3 au  à Ankara (Turquie).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1994
Volley-ball Europe masculin moins 21 1994
Europe masculin moins 21